Соревнования по бегу на 100 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 6 и 7 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Состязания прошли по схеме, впервые опробованной на предыдущем чемпионате Европы: двенадцать лучших спортсменов летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участники стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналисты.

Действующим чемпионом Европы в беге на 100 метров являлся Чуранди Мартина из Нидерландов.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2018 года, от предварительных забегов были освобождены 9 легкоатлетов.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 39 легкоатлетов.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.
Француз Джимми Вико установил новый рекорд чемпионатов Европы — 9,97.

Финал 

Финал в беге на 100 метров у мужчин состоялся 7 августа 2018 года. Перед самым стартом неприятность постигла одного из главных фаворитов Джимми Вико. В заключительном ускорении на разминке, за считанные минуты до выхода на арену, он получил травму задней поверхности бедра, после чего отказался от участия в финале. В отсутствие француза чемпионство разыграли представители Великобритании. Лидер европейского сезона Жарнел Хьюз был лучшим на стартовом разгоне, а затем смог удержать заработанное преимущество. Его соотечественник Рис Прескод отлично провёл вторую половину дистанции, но всё же остался на втором месте. Оба бегуна превзошли рекорд чемпионатов Европы, который двумя часами ранее установил Вико.

C разницей в полчаса британские спринтеры выиграли дистанцию 100 метров как у мужчин, так и женщин, где отличилась Дина Эшер-Смит. Таким образом, Великобритания стала четвёртой страной в истории чемпионатов Европы, представители которой смогли сделать такой победный дубль. До этого аналогичного успеха добивались Польша (1966 год), ГДР (1982 год) и Нидерланды (2016 год).

Примечания

Ссылки 
 

бег